Le mot tondeuse est le nom donné à plusieurs appareils mécaniques facilitant la tonte dans divers domaines :
 en jardinage, les tondeuses à gazon et tracteurs tondeuses permettent de tondre les pelouses ;
 en esthétique, les tondeuses sont utilisées pour la tonte des cheveux ou de la barbe ;
 en esthétique, les tondeuses pour nez et oreilles sont utilisées pour retirer certaines pilosités faciales ;
 en agriculture, les tondeuses sont utilisées pour la tonte des animaux d'élevage (notamment la tonte de la laine sur les moutons)
 en industrie textile, la tondeuse est une machine qui sert à couper les poils du drap de manière à le rendre plus uni et plus ras.

Voir aussi